San Buenaventura — município de El Salvador
 San Buenaventura (Francisco Morazán) — cidade hondurenha
 San Buenaventura (Peru) — distrito da província de Lima
 San Buenaventura (distrito) — Peru

Desambiguações de topônimos